Fonzi ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeo Fonzi (* um 1502; † 1562),  venezianischer Franziskaner und evangelischer Märtyrer
 Dolores Fonzi (* 1978), argentinische Schauspielerin
 Gaeton Fonzi (1935–2012), US-amerikanischer Journalist und Autor